Brittan kan som auktorsförkortning betyda:

 Martin Ralph Brittan
 Norman Henry Brittan

Robotskapade auktorsförkortningar